Villiam kan syfta på:

 Villiam (travhäst) – en svensk varmblodig travhäst
 Villiam Björk (1923–2003), en svensk politiker

Se även
 William – ett mansnamn